Петър Дачев може да се отнася за:
 Петър Дачев (1898? – 1968), български художник
 Петър Дачев (р. 1979), български лекоатлет